Pieter Antoon Verschaffelt (1710-1793), Zuid-Nederlands beeldhouwer en architect
Ambroise Verschaffelt (1825-1886), Belgisch tuinbouwkundige
Jules-Émile Verschaffelt (1870-1955), Belgisch fysicus

Ook
Kasteel Verschaffelt, een kasteel in Moortsele
Verschaffeltia, een plantengeslacht